

Sigle 
 IAG – acronimo di International Airlines Group, holding di British Airways e Iberia L.A.E.
 Istituto archeologico germanico
 IAG – acronimo di International Association of Geodesy, l'Associazione internazionale di geodesia

Codici 
 IAG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Niagara Falls International, Niagara Falls (New York), Stati Uniti